Єрошенко Василь Миколайович — контр-адмірал, активний учасник оборони Севастополя 1941—1942 років, командир лідеру «Ташкент».
 Єрошенко Василь Якович — письменник, педагог, етнограф, музикант.
 Єрошенко Віктор Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Єрошенко Никифор Михайлович (?—1917) — український хоровий диригент, композитор і педагог.
 Єрошенко Петро Макарович — повний кавалер ордена Слави.
 Єрошенко Сергій Миколайович (1974—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища
Прізвища на -енко